Luci Trebel·li (tribú 67 aC), tribú de la plebs el 67 aC.
 Luci Trebel·li (tribú 47 aC), tribú de la plebs el 47 aC.